Роберт Хангерфорд (; 1423, 1428 или 1431 — 18 мая 1464, Ньюкасл-апон-Тайн, Нортумберленд, Королевство Англия) — английский аристократ, 1-й барон Молейнс с 1445 года и 3-й барон Хангерфорд с 1459 года. Участвовал в Столетней войне и Войне Алой и Белой розы. Сражался на стороне Ланкастеров, оборонял Тауэр в 1460 году и Алник в Нортумберленде в 1462—1463 годах. После поражения при Хексеме попал в плен к йоркистам и был казнён.

Биография 
Роберт Хангерфорд принадлежал к старинной землевладельческой семье из Уилтшира, представители которой с 1426 года носили баронский титул. Роберт был внуком 1-го барона, сыном Роберта, 2-го барона Хангерфорда, и его жены Маргарет Ботро, 4-й баронессы Ботро в своём праве (suo jure). Он родился, по разным данным, в 1423, 1428 или 1431 году. В 1445 году Роберт был впервые вызван в парламент как барон Молейнс (по жене).

В 1448 году началась тяжба Хангерфорда с Джоном Пастоном из-за поместья Грэшем в Норфолке: Роберт захватил поместье силой, потом его людей вытеснили оттуда, он собрал целое войско в тысячу человек, но в конце концов был вынужден уступить. В 1451 году Хангерфорд отправился на континент, чтобы принять участие в войне с Францией. В проигранной англичанами битве при Кастийоне он попал в плен, где пробыл семь с половиной лет, пока не был выкуплен (матери пришлось заложить родовые поместья, чтобы собрать необходимые для выкупа 7 966 фунтов). В качестве компенсации расходов Хангерфорд получил право на беспошлинный вывоз из страны полутора тысяч мешков шерсти. Кроме того, ему было разрешено на время покинуть Англию, и Роберт использовал это для путешествия во Флоренцию.

В год своего возвращения в Англию Хангерфорд унаследовал от отца его титул и земельные владения в Уилтшире и Корнуолле. Начиная с 1460 года он участвовал в Войнах Алой и Белой розы на стороне Ланкастеров. В июне 1460 года, когда йоркист граф Уорик занял Лондон, Хангерфорд вместе с баронами Скейлзом и Ловелом занял оборону в Тауэре; после поражения Ланкастеров при Нортгемптоне лорды сдали крепость в обмен на право удалиться. Весной 1461 года, после очередной победы йоркистов при Таутоне, Хангерфорд сопровождал короля Генриха VI в его бегстве в Йорк, а потом в Шотландию. Йоркистский парламент 4 ноября того же года особым актом конфисковал его владения и титул. Роберт уехал во Францию искать помощи, и там был на время арестован местными властями. Сохранилось его письмо королеве Маргарите Анжуйской, отправленное из Дьеппа, с советом не падать духом. В том же году Хангерфорд вернулся на север Англии, где продолжил борьбу с йоркистами; он руководил обороной замка Алник в Нортумберленде, был вынужден сдаться, но получил от Эдуарда IV пощаду исвободу (начало января 1463 года). Даже после этого барон продолжил борьбу. Он сражался 25 апреля 1464 года при Хегли-Мур, где сторонники Ланкастеров понесли очередное поражение. Наконец, 15 мая 1464 года в сражении при Хексеме Хангерфорд попал в плен и через три дня был обезглавлен в Ньюкасле.

Тело Роберта Хангерфорда похоронили в соборе Солсбери.

Семья и наследство 
Роберт Хангерфорд был женат на Элеаноре Молейнс — дочери и наследнице сэра Уильяма Молейнса и Энн Уэллсборо. В этом браке родились четверо детей: сэр Томас (умер в 1469), сэр Уолтер (умер в 1516), Леонард (умер ребёнком) и Фридесвида, постригшаяся в монахини. Известно, что часть владений Хангерфордов король из Йоркской династии Эдуард IV передал своему брату Ричарду Глостерскому (впоследствии королю Ричарду III), а часть лорду Венлоку, поручив ему заботиться о жене и детях барона. Томас, ещё при жизни отца перешедший на сторону Йорков, оказался замешан в заговоре и был казнён. Его дочь Мария в 1478 году, после смерти прабабки (матери Роберта), стала баронессой Ботро, а в 1485 году, после прихода к власти Тюдоров, получила наследство Хангерфордов; через её брак все титулы и большая часть родовых земель перешли к Гастингсам. Внук второго сына Роберта, Уолтер, в 1536 году стал 1-м бароном Хангерфорд из Хейтсбери.

Вдова Роберта вышла замуж во второй раз, за сэра Оливера Мэннингема (1468/69). Она умерла в 1476 году.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Бароны Хангерфорд
Участники битвы при Кастийоне
Участники битвы при Таутоне
Участники битвы при Хегли-Мур
Участники битвы при Хексеме
Бароны Молейнс
Бароны Англии XV века
Казнённые при Йорках